Marlier ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Marlier (* 1937), französische Schauspielerin
 Ernst Marlier (1875– ? ), deutscher Fabrikant
 Marcel Marlier (1930–2011), belgischer Illustrator und Kinderbuchautor